Kroecher ist der Name von:

 Kröcher (Adelsgeschlecht)
 Michael Kroecher (1912–2004), deutscher Tänzer und Schauspieler

Siehe auch:
 Kröcher
 Krocker